Duitsland:
Vorwerk (Nedersaksen), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen

Polen:
Folwark (Duits: Vorwerk (Ostpreußen))
Kisielice (Duits: Vorwerk (Pommern))
Przybytnik (Duits: Vorwerk (Ostbrandenburg))

Personen
Maarten Vorwerk, een Nederlandse producer met als artiestennaam Vorwerk

Bedrijven
 Vorwerk (fabrikant), een producent van huishoudelijke apparatuur